The International steht für:

 The International, Film von Tom Tykwer (2009)
 The International (Turnier), E-Sport-Turnier
 The International (Golf), Wertungssystem im Golf, siehe Stableford #Varianten
 The International, eine 1912 von George Sylvester Viereck gegründete Literaturzeitschrift